Riksvasa (Rikswasa) var ett svenskt regalskepp, örlogsfartyg och amiralsskepp. Hon byggdes med en början 1596 på Aspö vid Strängnäs, färdigställdes i Stockholm och togs i tjänst i november 1599. År 1621 användes hon vid erövringen av Riga. Under en vakttjänst i Djurhamn 1623 fattade hon eld och sjönk vid Fågelbrolandet nära Djuröbron där hon hamnade på 24 meters djup. Ortnamnet Brännskeppet på en udde i området påminner om vrakplatsen.

Bärgningar påbörjades på 1950-talet och slutfördes på 1960-talet av bröderna Sven och Erik Nahlin, som gjorde snidade prydnadsföremål av skrovtimrets svartek. I Gamla stan i Stockholm finns en restaurang som i sin inredning har konstsnidade detaljer från Riksvasa. Kortfilmen Bärgningen av Riks Wasa - Ett dykaräventyr dokumenterar planeringen och genomförandet av bärgningen. Den arkeologiskt osakkunniga bärgningen väckte protester och ledde till en skärpt skyddslagstiftning för gamla skeppsvrak.

Se även 
 Lista över svenska vrak
 Lista över svenska seglande örlogsfartyg

Referenser

Externa länkar
om vraket
Svensk filmdatabas om kortfilmen
Information om Skärgårdsmuseets utställning om Riksvasa, Vasakungarnas Djurhamn
 Svenska vrak mellerta Östersjön, Per Åkesson 1996

Fartyg byggda i Stockholm
Fartyg sjösatta under 1500-talet
Fartygsförlisningar
Svenska örlogsfartyg
Skeppsvrak i Stockholms skärgård
Skeppsvrak i Östersjön